

Види још 
 Списак масакра у Југославији 

Историја Србије
Масакри
Спискови везани за Србију
Вишеструка убиства